Delmer ist der Familienname folgender Personen:
Célestin Delmer (1907–1996), französischer Fußballspieler
 Frederick Sefton Delmer (1864–1931), australischer Anglist
Sefton Delmer (1904–1979), englischer Journalist